Erika Shishido, nota come Aja Kong – wrestler giapponese
 Joe Shishido – attore giapponese
 Shishido Takaie – samurai giapponese